Carlos Eduardo Camolez Pontual (Rio de Janeiro, 20 de maio de 1972) é um compositor, produtor e instrumentista brasileiro, ex-guitarrista da banda Os Infernais, que há alguns anos acompanha o ex-titã Nando Reis.

Ligações externas 
 Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira: Biografia e obra de Carlos Pontual  
  
 

Guitarristas do estado do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Nascidos em 1972